Imię i nazwisko Peter Fryer nosili lub noszą m.in.:
 Peter Fryer (1927–2006) – brytyjski dziennikarz i pisarz
 Peter Fryer (1928–1999) – brytyjski lekkoatleta, sprinter